{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Zabuza Momochi
|nombre_ja = 桃地再不斬
|nombre_ja_latino =Zabuza Momochi
|sexo = Masculino
|fechanacimiento = 15 de agosto
|edad = 
|sangre = A
|canon = 
|primeraaparicion =  Manga Capítulo 10  Anime episodio 6
}}

{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas =Jutsu
|listatecnicas =Kirigakure no JutsuMizu Bunshin no jutsuSuirō no JutsuSuiton, Daibakufu No JutsuSuiton: Suiryūdan no jutsu
|tipoextra1 = Armas
|listaextra1 = Kubikiri Houcho
}}

 es un personaje de la serie de manga y anime Naruto.

Historia 

: título que adquirió cuando acabó con todos los estudiantes de la academia que se iban a graduar en la Aldea Oculta de la Niebla ese año, cambiando las costumbres y el examen usado para la graduación de los estudiantes en la Aldea ya que hasta entonces debían matar a todos sus compañeros en combates a muerte. Zabuza se convertiría en uno de los Siete Espadachines Ninja de la Niebla (霧の忍刀七人衆 Kiri no Shinobigatana Nananin Shu) donde adquirió su espada Kubikiribōchō, la cual él gozaba de afilar todo el tiempo que podía. También fue un miembro de la división ANBU de Kirigakure, convirtiéndose en el mayor especialista en rastreo, asesinato silencioso y espionaje.

En cierto momento, Zabuza encontró a un muchacho llamado Haku que vagaba por el campo y le ofreció tomarle como su herramienta; Haku aceptó y llegó a ser leal a Zabuza, aprendiendo de él y protegiéndolo siempre que fuera necesario. Zabuza planeó entonces un golpe de Estado al País del Agua intentando asesinar al Señor Feudal y al Mizukage (que posiblemente fuese Yagura), el portador del Bijuu de 3 colas. El golpe falló, forzando a Zabuza y a sus subordinados a salir del país. En venganza, la Aldea Oculta de la Niebla envió a personal de ANBU para matar a Zabuza. Con esperanzas de ganar los fondos para un segundo golpe, Zabuza se convirtió en un asesino a sueldo.

Naruto 

Zabuza es contratado por un magnate del País de las Olas llamado Gatō para asesinar a un constructor de puentes llamado Tazuna. Este constructor estaba protegido por el Equipo 7 de la Aldea Oculta de la Hoja, formado por Kakashi Hatake, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. Zabuza se presenta ante ellos y planta batalla a Kakashi. Zabuza se las ingenia para poner a Kakashi en su técnica Mizu Bunshin no Jutsu, pero es liberado gracias a una estratagema ideada por Naruto. Haciendo uso de su Sharingan, Kakashi derrota a Zabuza. Es entonces cuando aparece Haku, haciéndose pasar por ANBU, para llevarse el cadáver de Zabuza.

Se revela entonces la identidad de Haku, el cual clava un par de agujas en el cuello de Zabuza para dejarle casi incapacitado y así hacer pensar al Equipo 7 que estaba muerto. Zabuza está dispuesto a cumplir con su encargo y prepara su nueva intentona para eliminar a Tazuna.

Una semana más tarde, Zabuza y Haku atacan al Equipo 7. Zabuza idea un plan para evitar que Kakashi emplee su Sharingan, pero este invoca unos perros capaces de rastrear el olor de la sangre de kakashi impregnada en la espada de Zabuza en mitad de la niebla. Kakashi ataca a Zabuza con su Chidori, pero cuando estaba a punto de impactar, Haku se sitúa entre ambos y recibe el ataque. Aprovechando la situación, Zabuza ataca a Kakashi, pero este consigue zafarse e incapacitar los dos brazos de Zabuza. En ese momento, Gatō llega y revoca su contrato con Zabuza, creyendo que está tardando demasiado en eliminar a Tazuna. Zabuza se abre camino entre los hombres de Gatō y lo decapita, no sin antes ser herido de muerte por los hombres de Gatō. Antes de morir, Zabuza se da cuenta de lo importante que era él para Haku y pide, al menos, ir al mismo lugar al que vaya Haku después de morir.

Naruto: Shippūden 

Zabuza es revivido por el Edo Tensei de Kabuto Yakushi, junto a Haku, para que combata en la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Zabuza está molesto de que estén bajo el control de alguien que se aprovecha de las muertes de las personas. Zabuza, Haku y los demás resucitados atacan a un grupo donde están Kakashi, Might Guy y Sai, entre otros. Kakashi les revela que están bajo el Edo Tensei, justo antes de que Kabuto les arrebate su personalidad. Con sus últimas palabras, Zabuza le pide a Kakashi que los derrote.

Al comenzar la batalla, los demás Siete Espadachines Ninja de la Niebla revividos se unen a Zabuza, que se enfrentan al escuadrón de la Gran Alianza Shinobi. Los espadachines eliminan a una gran cantidad de ninjas del escuadrón, más cuando Zabuza recupera su Kubikiribōchō y crea una niebla en el campo. Kakashi ataca a Zabuza pero Haku recibe el impacto por su propia voluntad y queda fuera de combate. Zabuza logra herir a Kakashi, pero después queda atrapado por la técnica de Ensui Nara y es atravesado por el Chidori de Kakashi. Tras eso, Zabuza y Haku son sellados por Maki para que no pudieran volver a ser invocados.

Técnicas y habilidades 

Al provenir de Kirigakure, Zabuza sobresale en el jutsu acuático, que él usa frecuentemente para hacer sus asesinatos más fáciles. Usando la técnica de esconderse en la neblina (Kirigakure no jutsu), Zabuza podía cegar a su blanco y utilizar su entrenamiento de ANBU para encontrarlos en la niebla basándose solamente en los sonidos que producían. Este talento le hacía un gran ninja e incluso los ninja de Konoha estaban al corriente de la historia de Zabuza.

 Kubikiri Hōcho es la espada de Zabuza

 Suiton: Daibakufu No Jutsu: esta técnica se aplica sobre una superficie grande de agua como un río o un lago, de forma que el agua se transforme en una poderosa ola capaz de arrasarlo todo a su paso.

 Suiton: Suiryudan no jutsu: crea un gran dragón de agua que impacta en el oponente hundiéndolo bajo el agua.

 Mizu Bunshin no jutsu: con agua y chakra crea una réplica exacta.

 Suirō no jutsu: Zabuza crea una especie de burbuja encerrando al oponente en esta prisión que le va dejando sin aire debido a que dentro de ella se encuentra sólo agua.

 Mizu no Tatsumaki: crea un tornado alrededor del usuario que le permite golpear a los enemigos de forma rápida y efectiva o usarse de forma defensiva contra ataques de elemento fuego y viento poderosos.

 Kirigakure no jutsu: cubre toda el área con niebla, lo que le permite esconderse en ella para atacar silenciosamente.

Misiones Completas 
 Rango D: 4
 Rango C: 67
 Rango B: 79
 Rango A: 29
 Rango S: 12

Referencias 

Personajes de Naruto